Mondrago ima više značenja:
 Mondrago, Como
 Mondrago, Verona